RCS steht für:
 Racing Club de Strasbourg, ein französischer Fußballverein
 Radar Cross Section, der Radarquerschnitt
 Rail Control System, ein Verkehrsleitsystem der Schweizerischen Bundesbahnen
 RCS MediaGroup (Rizzoli Corriere della Sera), italienisches Medienunternehmen 
 Reaction Control System, ein Steuerdüsensystem in Raketen und Raumflugkörpern
 Registre du commerce et des sociétés, das Handels- und Gesellschaftsregister in Frankreich
 Renales Coloboma Syndrom
 Resource Construction Set, ein ursprünglich von Digital Research entwickeltes Computerprogramm
 Retinopathia centralis serosa, eine Erkrankung der Netzhaut des Auges
 Revision Control System, ein Computerprogramm zur Versionsverwaltung von Dateien
 Rich Communication Services, ein Standard, der die Mobilfunk-SMS ersetzen soll
 Rifondazione Comunista Sammarinese, eine kommunistische Partei in San Marino
 Rochester (Kent), IATA-Code für den Regionalflughafen in Kent, Großbritannien
 Royal College of Surgeons of England, englischer Chirurgenverband
 Royal Commonwealth Society, britische Nichtregierungsorganisation zur Verbesserung des Lebens der Commonwealth-Bürger
 Royal Conservatoire of Scotland, Hochschule für Theater, Film, Schauspiel, Produktion, Tanz und Musik in Glasgow

Abkürzung